Сан Николас Буенависта има више значења:

 Сан Николас Буенависта (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Сан Николас Буенависта (Зинакантан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику